Lesnoi ist der Familienname von:
 Alexander Michailowitsch Lesnoi (* 1988), russischer Kugelstoßer

Lesnoi (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Lesnoi, Stadt in der Oblast Swerdlowsk

Siedlungen städtischen Typs:
 Lesnoi (Kirow), in der Oblast Kirow
 Lesnoi (Moskau, Puschkinski), in der Oblast Moskau, Puschkinski rajon
 Lesnoi (Rjasan, Schilowski), in der Oblast Rjasan, Schilowski rajon

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Republik Adygeja:
 Lesnoi (Adygeja, Giaginskaja), im Rajon Giaginskaja
 Lesnoi (Adygeja, Krasnogwardeiskoje), im Rajon Krasnogwardeiskoje
 in der Region Altai:
 Lesnoi (Region Altai, Barnaul), im Stadtkreis Barnaul
 Lesnoi (Region Altai, Perwomaiskoje, Bobrowka), im Rajon Perwomaiskoje, Landgemeinde Bobrowka
 Lesnoi (Region Altai, Perwomaiskoje, Borowicha), im Rajon Perwomaiskoje, Landgemeinde Borowicha
 Lesnoi (Region Altai, Rebricha), im Rajon Rebricha
 Lesnoi (Region Altai, Troizkoje), im Rajon Troizkoje
 in der Oblast Amur:
 Lesnoi (Amur)
 in der Republik Baschkortostan:
 Lesnoi (Baschkortostan)
 in der Republik Burjatien:
 Lesnoi (Burjatien)
 in der Region Chabarowsk:
 Lesnoi (Chabarowsk)
 in der Oblast Irkutsk:
 Lesnoi (Irkutsk, Katschug), im Rajon Katschug
 Lesnoi (Irkutsk, Nischneudinsk), im Rajon Nischneudinsk
 in der Oblast Jaroslawl:
 Lesnoi (Jaroslawl)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Lesnoi (Kaliningrad, Bagrationowsk), im Rajon Bagrationowsk (bis 1946 Wangnicken, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen) (nicht mehr existent)
 Lesnoi (Kaliningrad, Selenogradsk), im Rajon Selenogradsk (bis 1946 Sarkau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Lesnoi (Kaluga)
 in der Region Kamtschatka:
 Lesnoi (Kamtschatka)
 in der Oblast Kemerowo:
 Lesnoi (Kemerowo)
 in der Oblast Kostroma:
 Lesnoi (Kostroma)
 in der Region Krasnodar:
 Lesnoi (Krasnodar, Beloretschensk), im Rajon Beloretschensk
 Lesnoi (Krasnodar, Uspenskoje), im Rajon Uspenskoje
 in der Region Krasnojarsk:
 Lesnoi (Krasnojarsk)
 in der Oblast Kurgan:
 Lesnoi (Kurgan)
 in der Oblast Kursk:
 Lesnoi (Kursk)
 in der Oblast Leningrad:
 Lesnoi (Leningrad)
 in der Republik Mari El:
 Lesnoi (Mari El, Joschkar-Ola), im Stadtkreis Joschkar-Ola
 Lesnoi (Mari El, Mari-Turek), im Rajon Mari-Turek
 Lesnoi (Mari El, Medwedewo), im Rajon Medwedewo
 in der Republik Mordwinien:
 Lesnoi (Mordwinien, Bolschoje Ignatowo), im Rajon Bolschoje Ignatowo
 Lesnoi (Mordwinien, Subowa Poljana), im Rajon Subowa Poljana
 in der Oblast Moskau:
 Lesnoi (Moskau, Dmitrow), im Rajon Dmitrow
 Lesnoi (Moskau, Klin), im Rajon Klin
 Lesnoi (Moskau, Kolomna), im Rajon Kolomna
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Lesnoi (Nischni Nowgorod, Bogorodsk), im Rajon Bogorodsk
 Lesnoi (Nischni Nowgorod, Sokolskoje), im Rajon Sokolskoje
 in der Oblast Nowgorod:
 Lesnoi (Nowgorod)
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Lesnoi (Nowosibirsk, Kotschenjowo), im Rajon Kotschenjowo
 Lesnoi (Nowosibirsk, Tschistoosjornoje), im Rajon Tschistoosjornoje
 in der Oblast Omsk:
 Lesnoi (Omsk, Issilkul), im Rajon Issilkul
 Lesnoi (Omsk, Ljubinski), im Rajon Ljubinski
 Lesnoi (Omsk, Nischnjaja Omka), im Rajon Nischnjaja Omka
 in der Oblast Orenburg:
 Lesnoi (Orenburg, Abdulino), im Rajon Abdulino
 Lesnoi (Orenburg, Kuwandyk), im Rajon Kuwandyk
 in der Oblast Orjol:
 Lesnoi (Orjol)
 in der Oblast Pensa:
 Lesnoi (Pensa, Gorodischtsche), im Rajon Gorodischtsche
 Lesnoi (Pensa, Kolyschlei), im Rajon Kolyschlei
 Lesnoi (Pensa, Schemyscheika), im Rajon Schemyscheika
 Lesnoi (Pensa, Wadinsk), im Rajon Wadinsk
 in der Region Perm:
 Lesnoi (Perm)
 in der Oblast Rjasan:
 Lesnoi (Rjasan, Kassimow), im Rajon Kassimow
 in der Oblast Rostow:
 Lesnoi (Rostow, Dubowskoje), im Rajon Dubowskoje
 Lesnoi (Rostow, Kamensk), im Rajon Kamensk
 Lesnoi (Rostow, Martynowka), im Rajon Martynowka
 Lesnoi (Rostow, Matwejew Kurgan), im Rajon Matwejew Kurgan
 Lesnoi (Rostow, Tazinskaja), im Rajon Tazinskaja
 in der Oblast Samara:
 Lesnoi (Samara, Borskoje), im Rajon Borskoje
 Lesnoi (Samara, Issakly), im Rajon Issakly
 in der Oblast Saratow:
 Lesnoi (Saratow, Dergatschi), im Rajon Dergatschi
 Lesnoi (Saratow, Jerschow), im Rajon Jerschow
 in der Oblast Smolensk:
 Lesnoi (Smolensk)
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Lesnoi (Swerdlowsk, Irbit), im Stadtkreis Irbit
 in der Oblast Tambow:
 Lesnoi (Tambow, Kirsanow), im Rajon Kirsanow
 Lesnoi (Tambow, Morschansk), im Rajon Morschansk
 Lesnoi (Tambow), im Rajon Tambow
 in der Republik Tatarstan:
 Lesnoi (Tatarstan)
 in der Oblast Tjumen:
 Lesnoi (Tjumen, Abatski), im Rajon Abatski
 Lesnoi (Tjumen, Sawodoukowsk), im Rajon Sawodoukowsk
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Lesnoi (Tscheljabinsk, Jetkul), im Rajon Jetkul
 Lesnoi (Tscheljabinsk, Kisilskoje), im Rajon Kisilskoje
 Lesnoi (Tscheljabinsk, Krasnoarmeiski), im Rajon Krasnoarmeiski
 Lesnoi (Tscheljabinsk, Kunaschak), im Rajon Kunaschak
 Lesnoi (Tscheljabinsk, Uiskoje), im Rajon Uiskoje
 in der Republik Tschuwaschien:
 Lesnoi (Tschuwaschien, Alatyr), im Rajon Alatyr
 Lesnoi (Tschuwaschien, Jadrin), im Rajon Jadrin
 in der Oblast Tula:
 Lesnoi (Tula, Dubna), im Rajon Dubna
 Lesnoi (Tula, Leninski), im Rajon Leninski
 Lesnoi (Tula, Schtschokino), im Rajon Schtschokino
 Lesnoi (Tula, Uslowaja), im Rajon Uslowaja
 in der Oblast Twer:
 Lesnoi (Twer, Firowo), im Rajon Firowo
 Lesnoi (Twer, Kimry), im Rajon Kimry
 in der Republik Udmurtien:
 Lesnoi (Udmurtien)
 in der Oblast Uljanowsk:
 Lesnoi (Uljanowsk, Melekesski), im Rajon Melekesski
 Lesnoi (Uljanowsk, Sengilei), im Rajon Sengilei
 in der Oblast Wolgograd:
 Lesnoi (Wolgograd)

Siehe auch:
 Lesnoje (Begriffsklärungsseite)